La guerre froide est le nom communément donné à la période de tensions et de confrontations idéologiques et politiques entre les deux superpuissances que furent les États-Unis et l'URSS, entre 1947 et 1991 ;
 La nouvelle guerre froide est un terme utilisé pour décrire le regain de tensions diplomatiques entre le monde occidental (en particulier les États-Unis et l'Union européenne) et la Russie poutinienne ;
 La guerre froide au Moyen-Orient est un concept géopolitique récent faisant référence aux rivalités entre l'Arabie saoudite et ses alliés d'une part et l'Iran et ses alliés d'autre part dans l'histoire contemporaine du Moyen-Orient ;
 Guerre froide est un groupe de cold wave français.

Œuvres 
 1951 : Guerre froide (Cold War) est un court métrage d'animation américain des studios Disney ;
 1984 : Guerre froide est une histoire de la série de bande dessinée 421 ;

 2001 : La Guerre Froide (Who Wants It More?), un épisode de la série télévisée That '70s Show.

 2004 : Guerre froide sous les mers : l'histoire extraordinaire des sous-marins espions américains est un livre qui retrace l'utilisation des sous-marins américains pour des missions de renseignement pendant la guerre froide ;
 2011 : Guerre froide (Cornered), un épisode de la série télévisée Breaking Bad.

Voir aussi